Klimesch ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Klimesch (Forstmann) (1884–1935), österreichischer Forstmann und Entomologe
 Josef Klimesch (Entomologe) (1902–1997), Entomologe
 Matthäus Klimesch (auch Johann Matthäus Klimesch; tschechisch Matyáš Klimesch; 1850–1940), böhmischer Historiker und Heimatforscher
 Peter Klimesch (* 1940), deutscher Realschullehrer und Buchautor
 Philip Klimesch (1809–1886), österreichischer Prämonstratenser und Bibliothekar
 Wolfgang Klimesch (* 1948), österreichischer Psychologe